La route départementale 71, ou RD 71, ou D 71, est située :
 dans le département de la Haute-Corse, elle relie Lumio à Belgodère et Ponte-Leccia à Prunete, reprenant l'ancienne RN 197, déclassée en 1972.
 dans le département des Yvelines, elle relie Condé-sur-Vesgre à Mittainville.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Haute-Corse
 Routes des Yvelines

071